Yaakov Kamenetsky (1891-1986), rabbin et Rosh yeshiva américain ;
 Shmuel Kamenetsky (1924-), rabbin et Rosh yeshiva américain, fils du précédent.

Patronyme juif